Lincoln County kan syfta på:

County i Kanada
 Lincoln County, Ontario - ett tidigare county

Countyn i USA
 Lincoln County, Arkansas 
 Lincoln County, Colorado 
 Lincoln County, Georgia 
 Lincoln County, Idaho 
 Lincoln County, Kansas 
 Lincoln County, Kentucky 
 Lincoln County, Maine 
 Lincoln County, Minnesota 
 Lincoln County, Mississippi 
 Lincoln County, Missouri 
 Lincoln County, Montana 
 Lincoln County, Nebraska
 Lincoln County, Nevada
 Lincoln County, New Mexico
 Lincoln County, North Carolina
 Lincoln County, Oklahoma
 Lincoln County, Oregon
 Lincoln County, South Dakota
 Lincoln County, Tennessee
 Lincoln County, Washington
 Lincoln County, West Virginia
 Lincoln County, Wisconsin
 Lincoln County, Wyoming

Se även
 Lincoln County - ett grevskap i England, se Lincolnshire